CSE1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 971 амінокислот, а молекулярна маса — 110 417.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки